Galaktika ili galaksija, velika nakupina zvijezda, ostataka zvijezda, međuzvjezdane tvari i tamne tvari koju na okupu održava gravitacija
 Galaksija (računalo)
 Galaksija (časopis)